Ettore Mendicino (Milánó, 1990. február 11. –) olasz labdarúgó, a Lazio csatára.

Az olasz U23-as válogatott tagjaként részt vett a 2009-es mediterrán játékokon.

Források 
Ettore Mendicino adatlapja a transfermarkt.it oldalon 

1990-ben született személyek
Milánóiak
Olasz labdarúgók
Az SS Lazio labdarúgói
Az FC Crotone labdarúgói
Az Ascoli labdarúgói
Az AS Gubbio 1910 labdarúgói
A Taranto FC 1927 labdarúgói
A Calcio Como labdarúgói
Az US Salernitana 1919 labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek